A 2009-es Daytona 500 verseny 2009. február 16-án, 51. alkalommal került megrendezésre. A futamot Matt Kenseth nyerte, Kevin Harvick és A.J. Allmendinger előtt. Nem futották le a teljes versenytávot, mert a 152. körben esőzés miatt leintették a futamot.

Rajtfelállás 

Nem kvalifikálta magát:

 Végeredmény (W) - Korábbi nyertes(R)''' - Újonc

Külső hivatkozások 

 Hivatalos honlap 

D